Bagado kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Bagadó (ort), Chocó, 
 Bagadó (kommun), Chocó, 

Robotskapade Colombiaförgreningar